

Famiglie 
 Sfondrati – nobile famiglia originaria di Cremona

Geografia 
 Cà de' Sfondrati –  frazione di Vescovato in provincia di Cremona

Persone 
 Celestino Sfondrati – cardinale, vescovo cattolico e teologo italiano
 Ercole Sfondrati, I duca di Montemarciano – militare e nobile italiano
 Francesco Sfondrati – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Niccolò Sfondrati – futuro papa Gregorio XIV
 Paolo Emilio Sfondrati – cardinale e vescovo cattolico italiano